Need for Speed: Most Wanted је тркачка видео игра отвореног света 2005. и девети наслов у серији Need for Speed. Развили су га ЕА Канада и ЕА Блек Бокс и објавили Електроник Артс, а објављена је 11. новембра 2005. за ПлејСтејшн 2, Иксбокс, ГејмКјуб, Нинтендо ДС, Мајкрософт Виндоус, Гејм Бој Адвенс и Иксбокс 360. Додатна верзија, под називом Need for Speed: Most Wanted 5-1-0, објављена је исте године за ПлејСтејшн Портејбл. Фокус игре је на уличним тркама које укључују избор догађаја и тркачких кругова који се налазе у измишљеном граду Рокпорту, а главна прича игре укључује играче који преузимају најелитније градске уличне тркаче да постану најтраженији тркач групе .

Most Wanted донео је многа запажена побољшања и допуне у односу на остале записе у серији, а његов главни нагласак јесу дубље полицијске потраге. Одређена издања игре такође имају и могућност вишеструког играња на мрежи. По изласку игре, игра је добила позитивне критике и постала комерцијални успех, продавши 16 милиона примерака широм света, чиме је постала најпродаванији наслов у серији. Игра је добила колекционарско издање под називом Black Edition које је омогућило додатни садржај за игру, а 2006. је наследила Need for Speed: Carbon, наставак приче о игри. Виртуелно издање ПлејСтејшн 2 игре било је доступно за ПлејСтејшн 3 преко ПлејСтејшн Сторе-а у мају 2012. године, али је прекинута са продавнице касније те године. Поновно покретање игре, које је развио Критерион Гејмс, објављено је у октобру 2012. године.

Гејмплеј 
У игри, играчи учествују у нелегалним уличним тркама у окружењу Most Wanted, користећи разне лиценциране аутомобиле у стварном свету (доступни у време развоја и пуштања игре) који се могу надоградити и прилагодити новим деловима, док се такмиче са укључивањем полиције у њихове напоре да ометају играча. Тркачке манифестације садрже мешавину такмичарских тркача кроз трке у круговима или тркачким тачкама и трка по контролним тачкама, спринту и повлачењу. Игра садржи три начина игре - Каријера, Брза Трка и Серија изазова - са четвртим режимом који омогућава играчима на одређеним издањима конзоле да буду доступни за више играча. Иако су многи тркачки догађаји садржавали оне који су коришћени у претходним уносима у играма, посебно Underground сет игара, неки догађаји - Дрифтинг, Стрит Икс, Андерграунд Рејсинг Лига турнири и Аутран - су изостали са Most Wanted и замењени су са два нова. Први догађај је "Тулбутх", соло трка у стилу контролних тачака, у којој играчи морају погодити сет контролних тачака, сваки у одређеном временском року; достизање контролне тачке брзо додаје преостало време тајмеру за следећу контролну тачку. Други догађај је „Спидтреп“ у коме се играчи такмиче у такмичарској трци за контролне тачке и морају ударити сваку контролну тачку највећом брзином; Након преласка циља, укупна брзина сваке контролне тачке сабира се заједно да би се утврдио победник.

Избор лиценцираних аутомобила стварног света у игри се разликује по перформансама у три категорије - Највећа брзина, Руковање и Убрзање - сваки аутомобил додељен је категоријама које су фокусиране на општу категорију перформанси - Егзотичан, фокусиран на Врхунску брзину; Мишић, фокусиран на убрзање; Тјунер, фокусиран на руковање. Игра садржи аутомобиле које можете бирати, а сваки од њих може се модификовати током главног режима игре, надоградњама ради побољшања перформанси и визуелног изгледа. Прилагођавање изгледа аутомобила је ограничено - док су неки елементи који су били могући у претходној игри уклоњени, други су примили мање измене, попут играча које су у аутомобилима могли да користе читаве каросеријске комплете, употреба само једног винила за возило, и боје возила су ограничене у зависности од аутомобила. За играче су доступни и додатни аутомобили - већина захтева да их набаве од игре на Блеклист Рејсерс-у, док су други бонуси могући у зависности од довршавања изазова; број других који су доступни у игри су ексклузиви које је додала Black Edition верзија игре. Полицијски аутомобили се не могу возити у игри, осим током посебних догађаја у режиму игре Серија Изазова. Most Wanted, попут серије Underground, избегава употребу већих оштећења возила на свим тркачким моделима, а само огребана боја и јако напукла ветробранска стакла чине целокупно моделирање оштећења тркача.

Током трка и у режиму каријере у игри, играчи могу да користе Нитро Убрзања како би им помогли да стекну предност у односу на противнике. За разлику од Underground-a, који је први представио механику играња, Нитро Убрзања се поново пуне за одређено време, омогућавајући играчу да га поново употреби када је то потребно. Играчи такође могу да користе другу способност као помоћ у тешким ситуацијама које се називају "Брзе кочнице" - када се користи, способност је успоравање времена (слично као време метка), индукује дрифт и тренутно повећава тежину возила играча како би га било теже изгурати, на тај начин омогућава играчима да маневрирају своје возило из тешке ситуације.

Полицијска потрага 
Док је концепт ангажовања полиције први пут представљен у Need for Speed III: Hot Pursuit-u, развојем компаније Most Wanted појачала се механика играња и појачано ушла у серију коришћењем сложеног система. Када се играчи укључе у полицијску потрагу, обично из вршења саобраћајних прекршаја (у тексту „Инфракције“ у игри) пред полицијским јединицама (попут пребрзе вожње), њихов циљ у том тренутку је да побегну од потере или избегавањем или уништавањем возила у потрази. ХУД на екрану игре је модификован током потраге, укључујући истицање полицијских јединица на мини мапи, приказ нивоа топлоте у возилу, додавање траке за потрагу на дну с детаљним бројем полицијских јединица у потери, колико их је избегло, а колико их је уништено. Систем потере израчунава како полиција поступа са играчем преко нивоа топлоте накупљене у тренутном аутомобилу играча. Топлота се акумулира у зависности од извршеног прекршаја и непрекидног избегавања хватања од стране полиције, при чему виши ниво врућине узрокује да полиција буде агресивнија, од коришћења додатних тактика и алата (као што су блокаде путева, траке са шиљцима и полицијски хеликоптери), до укључивања јачих, бржих полицијских аутомобила као што су полицијски СУВ и савезне јединице. Ако играч има само један аутомобил који активно вози, појачања се могу позвати и стићи након одређеног времена.

Играчи могу побећи полицији вештом вожњом, користећи своје посебне способности, јурећи у потрази за возилима и употребљавајући "Рушиоце Прогона" - еколошке замке, истакнуте на мини-мапи које приликом активирања доводе до уништења одређеног броја полицијских возила, попут пробијања кроз бензинску станицу. Избегавање и губитак полиције - било онеспособљавањем / имобилизирањем возила, повећањем удаљености од прогонитеља, или комбинацијом оба – не завршава потрагу, све док више нема активних возила. Уместо тога, играч улази у период „прекида рада“ када се то догоди, што зауставља потрагу (и свако појачање које се позива), тада се морају сакрити и избегавати да их неко време примети полиција. Дужина времена за овај период је већа при већим нивоима топлоте, али може се значајно смањити ако играч посегне и сакрије се у посебним тачкама скривања око поставке игре, који су током ове фазе обележени на мини мапи и стављају их ван видокруга полицијских јединица. Потрага се у потпуности завршава када играч успешно побегне од полиције или је преоптерећен и заробљен, те је као резултат тога „ухваћен“.

Каријера мод 
У главном режиму игре, циљ је да се такмичите против сваког од главних уличних тркача (или Блеклист Рејсер) и победите их. У почетку, играчи испуњавају низ туторијала како би им се олакшало у игри, након чега морају одабрати аутомобил који ће користити за остатак игре. Избор који је доступан је ограничен, али доста их постане доступно када играч порази сваког појединачног Блеклист Рејсера, укључујући боља побољшања перформанси за њих, са играчима који могу да продају било који аутомобил стечен у било које време током игре - аутомобили се могу купити на паркиралиштима аутомобила, док се делови за надоградњу и прилагођавање могу купити у гаражама. Догађаји у овом моду подељени су у две категорије - тркачке трке и прекретнице. Док се тркачки догађаји фокусирају на главну серију тркачких догађаја у којој се зарађује када се победи, Прекретнице се фокусирају на испуњавање одређених циљева, код којих већина обично започиње укључивање у полицијску потрагу и подизање Боунти-а играча - облик валуте у којем је детаљно приказано колико је проблема играч нанео полицији у поставкама игре, на основу броја кривичних дела и материјалне штете коју су проузроковали. Пример прекретнице може бити играч од кога се захтева да уђе у полицијску потрагу, а затим да покуша да побегне из ње у одређеном року. 

Полицијска потрага у овом режиму може се догодити у Слободној Вожњи, током трке, или од активирања један у менију пауза у игри - ово последње може бити учињено само ако постоји још нека Прекретница која се треба извршити. Иако ће полицијске јединице углавном ометати играча за време трке, покушаће да их ухапсе када буду били у Слободној Вожњи. Ако полиција то постигне, играч се кажњава на основу његовог нивоа топлоте, који се ресетује, а његов аутомобил добија штрајк - ако играч не може платити казну или примити трећи штрајк на свом аутомобилу, биће затворен и изгубљен; изгубећи све своје аутомобиле на овај начин и недостатак новца за куповину новог, аутоматски завршавају игру. Ако играч избегне потрагу, аутомобил задржава ниво топлоте коју је нагомилао, али то може изгубити или променом визуелног изгледа или вожњом у другом возилу током одређеног времена. Играчи могу да погледају статистички екран у било ком тренутку током овог режима како би видели своје записе у вези са прекршајима, трошковима приказивања, размештеном тактиком и дужином трагања. 

Да би преузели сваког Блеклист тркача, играчи морају да доврше догађаје и Прекретнице које су повезане, након чега морају да победе против тркача у узастопном низу трка - број се повећава како играч напредује у причи. Пораз Блеклист Рејсера не само да откључава следећег противника и нови низ догађаја, заједно са новим Прекретницама, али такође откључава додатне аутомобиле и надоградњу делова, заједно са тим што играчу омогућава добијање две награде од њих. Сваки Блеклист Рејсер има шест награда које могу понудити када буду поражени. Док се ове три награде састоје од специјалних делова за прилагођавање и јединствених унапређења перформанси, остале три, скривене од играча док не буду одабране, састоје се од тркачевог личног аутомобила - јединствено модификовано возило - и две насумично одабране бонус функције - додатни новац; привремени повраћај изгубљених возила; излаз-из-затвора-бесплатна-карта; уклањање штрајк на било који аутомобил. Било који одабрани компонентни маркери могу се добити посећивањем гараже након повратка у Слободну Вожњу. Поред тога, победом над специфичним Блеклист Рејсерима такође се откључава приступ и другим четвртима града - играч има приступ једном округу за почетак, али откључава се више током напредовања у игри, укључујући и додатне смештаје.

Брза трка, Изазов Серије и мултиплејер 
У режиму брзе трке, играчи могу ући у било који догађај који желе и користити било који аутомобил, одлучити се  за прилагођене параметре за тај догађај тј. за број кругова или ће игра да створи насумични скуп параметара. Број догађаја и аутомобила за избор зависи од напретка играча у каријери у игри.

У режиму серије изазова, играчи учествују у узастопним низовима догађаја, у којима довршавање једног откључава следећи догађај. У сваком догађају има задатак. Играч мора да испуни свој циљ користећи специфично возило на одређеној рути  са почетне позиције и почевши од одређеног нивоа топлоте. Возила за сваки догађај су унапред подешена. Испуњавањем специфичних изазова играч буде награђен аутомобилима за употребу. Мултиплејер у игрици Most Wanted састоји се од онлајн режима који су били доступни за Иксбокс 360, Иксбокс, ПЦ и ПлејСтеишн и  Портејбл издања игре.

У трци преко интернета могу учествовати до 4 играча и могу се тркати у 4 режима игре, укључујући круг, спринт, избацивање у сваком кругу и мењање брзине. Поред тога, постоји опција да се омогући подударање перформанси у трци на интернету - сви аутомобили у трци се аутоматски надограђују како би одговарали перформансама најбржег аутомобила у тој одређеној трци. Међутим, чим се трка заврши, уклањају се све модификације аутомобила које се раде у складу са перформансама . Интернетски лоби за више играча затворен је 1. августа 2011, иако је још увек могуће играти игру у мултиплејеру, али путем незваничне, отворене бета модификације под називом „Most Wanted Online“.

Плот

Подешавање 
Измишљени град Рокпорт састоји се од три главна округа (Росвуд, Камден Бич и центар Рокпорт) који се састоје од тмурних индустријских подручја, богатијег предграђа, планинског и шумовитог окружења, са мешавином путних мрежа од обалних путева до главних аутопутева . Велики део догађаја и прича у игри одвија се у одређеном временском периоду између изласка и заласка сунца, у поређењу са претходним насловом који се одвијао ноћу.

Прича 
Игра почиње играчем који учествује у спринтерској трци против Кларнс "Разор" Калахана (Дерек Хамилтон), да би заузео његово 15. место на црној листи. Током трке, играч добија позив у којем се наводи да је његов БМВ М3 ГТР претрпео уље на стартној линији и да играч мора брзо завршити трку. Упркос упозорењу, мотор се поквари због недостатка уља. 

Сећања на неколико дана раније, а виђа се да играч први пут стиже у Рокпорт, надајући се да ће учествовати на градској илегалној сцени уличних трка. По доласку, среће се са Миа Товнсенд (Јоси Маран) у њеној Мазди ЕРИКС-8, која му нуди да му помогне да почне. Такође прелази стазе са наредником Натханом Кросом (Деан МцКензие), главним градским саобраћајним полицајцем у полицијској управи Рокпорт (РПД), који вози прилагођено-обојени полицијски Шевролет Корвету пресретача, заједно са својим неименованим партнером. Крос жели срушити "Блеклисту", групу од петнаест најтраженијих возача које је тражио РПД и изјављује да је улична трка у Рокпорту "готова". 

Крос је скоро ухапсио играча пре него што је био присиљен да одговори на други позив на помоћ; Крос одлази након што је евидентирао играчев аутомобил. 

Играч почиње да се такмичи са другим уличним тркачима, као што је Роналд "Рони" МцЦреа и спријатељио се са тркачем Рогом. Убрзо привлачи пажњу Разора који потцењује играча и шаље Тору "Бик" Сато-у да порази играча; Бик је уместо тога поражен. Играч тако добија шансу да се трка против Разора у трци „пинк слип“ и време радње се враћа у садашњост. 

Играч губи трку због натапања уља, а Разор убрзо узима играчевог БМВ-а за себе и бежи са осталим тркачима, кад стигну Крос и РПД. Без аутомобила, играч је ухапшен. 

Након неког времена, играч је пуштен из притвора због недостатка доказа, а Миа га је покупила. Објашњава да је Разор саботирао БМВ да би га освојио и искористио га за заузимање првог места на Црној листи. Омогућујући играчу сигурну кућу и помажући му да купи нови аутомобил, Миа препоручује да играч сам направи Белклист, победивши сваког од тркача, како би изазвао Разора и освојио БМВ. У замену за њену помоћ, укључујући учешће Рога, Миа тражи неупитни пласман великих "сајд бетс" на играчевим уличним тркама. Док играч напредује, Рог се обраћа играчу како би их обавестио да Мијине опкладе зарађују велике количине новца које ће вероватно привући пажњу РПД-а и предлаже да се држе даље од ње. 

На крају, играч постаје други на Блеклисти и привлачи пажњу Разора због репутације коју су стекли током времена, а кулминирало је тако што су се у пару тркали једни против других. Играч успева да савлада Разора и од њега поврати БМВ, али убрзо сазнаје да је Миа тајни полицајац РПД-а, који је радио на рушењу Блеклисте изнутра за Кроса. Како РПД почиње да стиже на сцену, Миа саветује играча да бежи, пошто су Разор и тркачи са Блеклисте ухапшени, упркос томе што је неколико њих покушало да побегне када су схватили да их је Миа намамила у заседу РПД-а. Крос, љут због Мијине неспособности да ухапси и играча, позива у градску полицију да их лови. Не успевајући да се врате у своје сигурне куће, играч се нашао агресивно прогоњен по граду. Миа ускоро ступа у контакт са њима, усмеравајући их да скоче са запуштеног моста изван градских граница. Играч успешно избегава полицајце доспевши до њега и напушта Рокпорт. У пост-кредит сцени, Крос креира налог на националном нивоу за играча и његов БМВ, додајући их на Националну листу најтраженијих.

Развој и пуштање 
Need for Speed: Most Wanted 'Black Edition, колекционарско издање Most Wanted, објављено је у знак прославе десете годишњице серије Need for Speed-а, а заједно са издањем Most Wanted. Црно издање (Black Edition)  садржи додатне трке, бонус аутомобиле и други додатни садржај. Црно издање такође садржи ДВД са посебном функцијом који садржи интервјуе и видео записе о игри. Црно издање објављено је за Мајкрософт Виндоус, ПлејСтејшн 2 и Иксбокс у Сједињеним Државама и Аустралији, само је верзија ПлејСтеишн 2 Black Edition додатно објављена за Европу.

У средишту игре су видео снимци уживо снимани са стварним глумцима, а ЦГИ ефекти се додају екстеријерима и окружењима за додатни визуелни осећај. Видео снимци су представљени у знатно другачијем стилу од серијала Underground, а ова презентација исечених сцена поново се користи у Carbon-u и Undercover-u.

Приказ између свих верзија графички није исти, нарочито на преносивим верзијама. Верзија Мајкрософт Виндовс-а варира од хардвера и може изгледати боље у односу на верзије конзоле. Препоручени хардвер или новији има сличан степен брзине као Иксбокс 360 верзија. У игри се интензивно користе ХДРР и ефекти замагљивања покрета како би се добио што реалнији осећај. Need for Speed Most Wanted 5-1-0''' је објављен истог дана као и конзола. Слично као Most Wanted, Most Wanted 5-1-0 садржи сличан црни списак од 15 противника и сличан режим каријере, уз додатак „Би д Кап“ моду који није приказан у Most Wanted-u. У Most Wanted 5-1-0 недостаје много елемената других конзола и ПЦ рачунара, попут сечених сцена, приче и садржи мање разлике (укључујући набрајање стварног имена тркача на Блеклисти). Наслов игре заснован је на бројевима "5-1-0", што је полицијска шифра за уличне трке. 

 Одзив на игрицу 
Већина корисника  била је задовољена позитивним критикама. Need for Speed Most Wanted био је комерцијални успех. ИГН му је доделио 8,5 од 10 „сјајних“ оцена, хвалећи скоро сваки елемент игре. Похвале су  дизајну мапа, описане као "лудо кромирано, као и пејзажи индустријских конструкција", моделирања аутомобила, рекавши "Модели аутомобила су посебно углађени изглед" продала је 16 милиона примерака широм света и 3,9 милиона у Сједињеним Државама, што га чини најпродаванијим насловом у серији.

Посебно снажне похвале упућене су полицијском систему, рекавши да "полицајци никада нису тако паметни, али непрестано расту у агресивности и броју" и додају ону веома потребну компоненту изазова, неугодности и врућине која ову игрицу чини забавном. Чак су и похвале отишле у резане сцене и њихов кастинг, што обично постаје жртва критичара, рекавши да је "ова мешавина анимираних, веома обојених ФМВ ликова и стилизоване позадине маштовита и освежавајућа".

ПлејСтеишн 2 верзија Most Wanted  добила је награду за продају „Дабл Платинум“ од Удружења издавача софтвера за забаву и слободно време (ЕЛСПА), што указује на продају од најмање 600 000 примерака у Великој Британији.

 Обнављање игрице 
18. априла 2012. године, интернетски продавац БТГејмс са седиштем у Јужној Африци, продавач који је навео постојање колекције Џек , Дактер и Need for Speed: Most Wanted 2 и Dead Space 3 наговештава да је могући наставак у радовима. Поновно покретање програма Most Wanted'' је званично потврђено 1. јуна 2012. године на званичној веб страници и Фејсбук фан страници. ЕА је представио игру на својој Е3 лајв  конференцији за штампу 4. јуна 2012, а поновно покретање је објављено 30. октобра 2012.

Референце

Литература

Спољашне везе 

 Need For Speed: Most Wanted
 Need For Speed: Most Wanted (Nitendo DS)
 Need For Speed: Most Wanted 5-1-0

Видео-игре